Существует несколько картин, изображающих Адама и Еву:

 «Адам и Ева» — диптих Альбрехта Дюрера, 1507 г.
 «Адам и Ева» — картина Рафаэля, 1509—1511 гг.
 «Адам и Ева» — картина Марка Шагала, 1912 г.
 «Адам и Ева» — картина Лукаса Кранаха Старшего, 1528 г.
 «Адам и Ева» — картина Густава Климта, 1917-18 г.
 «Адам и Ева» — картина Тамары де Лемпицки
 «Адам и Ева » — картина Энрико Бажа
 «Адам и Ева» — картина Сюзанны Валадон
 См. также
 «Адам и Ева» — гравюра Альбрехта Дюрера, 1504 г.

Адам и Ева